Ihar Szytau (biał. Ігар Шытаў, ros. Игорь Шитов, Igor Szytow; ur. 24 października 1986 w Połocku) – białoruski piłkarz grający na pozycji obrońcy, reprezentant Białorusi.

Statystyki 
 (stan na koniec sezonu 2020)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Ihar Szytau na stronie FC BATE 
 
 
 Ihar Szytau w bazie PlayerHistory.com 
 Ihar Szytau w bazie National Football Teams 

Reprezentanci Białorusi w piłce nożnej
Piłkarze BATE Borysów
Piłkarze Dynamy Mińsk
Piłkarze Tarpiedy-BiełAZ Żodzino
Piłkarze Dinama Moskwa
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Połocku
Piłkarze Mordowii Sarańsk
Piłkarze FK Astana